

Pary rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Linki zewnętrzne 
 Drabinka turnieju na stronie ITF 

US Open 2009
2009 w tenisie ziemnym
US Open – gra mieszana